Lekhani peut faire référence à :
 Lekhani, un village du Népal situé dans le district de Baglung ;
 Lekhani, un village du Népal situé dans le district d'Udayapur.